"Los Guardianes de la Patria" () es el himno nacional de Siria. Su letra es de Jalil Mardam Bey y su música de Mohammed Flaifel, que también compuso el himno nacional de la Autoridad Nacional Palestina, así como muchas otras canciones populares árabes. Fue adoptado como himno oficial en 1936 y dejó temporalmente de serlo cuando Siria formó parte de la República Árabe Unida junto con Egipto en 1958. Entonces se decidió que el himno nacional de la RAU sería una combinación del himno Egipcio y “Homat el Diyar”. Cuando Siria se separó de la RAU en 1961, se repuso el himno.

Letra

Letra official

En otros alfabetos

Traducción al español
Defensores del reino, con ustedes sea la paz 
Rehúsan someterse las almas honradas 
La gruta del arabismo, una casa sagrada 
El trono de las estrellas una inviolable reserva. 

Las montañas de Siria, son torres en las alturas, 
Se asemejan al cielo con eminente esplendor 
Contierras floridas y soles resplandecientes 
Un cielo para tu vida o casi un paraíso.
  
Brillo de esperanza y latidos del corazón 
A la bandera que nos junta en nuestro unido país
¿Acaso no lleva el negro de cada ojo, 
Y la sangre de cada mártir su rojo?
 
Personas orgullosas de un pasado glorioso 
Son almas sacrificadas como guardianes armados 
Siendo de la estirpe del Walid y del Rashid
¿Por qué no sentirnos ganadores y soberanos?

Referencias

Enlaces externos 
 Versión instrumental de "Homat el Diyar" en RealAudio
 Versión vocal de "Homat el Diyar" en RealAudio
 Información sobre el Himno Nacional de Siria - nationalanthems.info (en inglés)

Símbolos de Siria
Himnos en árabe
Siria
Composiciones en la bemol mayor